Crusoe bezeichnet:
 Crusoe, Familie von Mikroprozessoren der Transmeta Corporation
 Crusoe (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Crusoe (Film), britisch-amerikanisches Filmdrama

Siehe auch:
 Robinson Crusoe (Begriffsklärung)